Dan Fritsche – hockeista su ghiaccio statunitense
 Jim Fritsche – cestista statunitense
 Joachim Fritsche – calciatore tedesco